Сызганка — топоним в России:

 Сызганка — деревня в Поедугинском поселении Суксунского района Пермского края.
 Сызганка — река в России, протекает в Ульяновской области.
 Сызганка — река в России, протекает в Пермском крае.

См. также 
 Сызган